ścieżka (etologia)
 ścieżka dostępu (informatyka)
 ścieżka (teoria grafów)
 ścieżka (elektronika)
 ścieżka podejścia (lotnictwo)
 w turystyce:
 ścieżka dydaktyczna
 ścieżka krajoznawcza
 ścieżka przyrodnicza
 ścieżka rowerowa - dawne określenie drogi rowerowej

Zobacz też:
 inne hasła rozpoczynające się od ścieżka
 szlak